Esszencia: valaminek a lényege, veleje
 Esszencia: válogatáslemez Cseh Tamás 1977 és 2007 között megjelent albumairól
 Esszencia: a Kowalsky meg a Vega együttes nagylemeze
 Eszencia vagy esszencia: tömény ízesítő oldat szeszesitalok készítéséhez vagy sűrített ételkivonat

Kapcsolódó cikkek 
 Tokaji esszencia